Unionsakt kan syfta på:

 En europeisk rättsakt – en rättsregel antagen inom Europeiska unionen
 Riksakten – lag som reglerade förhållanden i unionen mellan Sverige och Norge (1815-1905)
 Unionsakterna (1707) – de parlamentsfördrag som upprättade Kungariket Storbritannien (1707-1800)
 Unionsakterna (1800) – de parlamentsfördrag som upprättade Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (1801- ), fram till 1927 känt som Förenade konungariket Storbritannien och Irland

Se även 
 Svensk-norska unionen
 Storbritannien (olika betydelser)
 Titulärakten